Apothecium, bij schimmels en bij korstmossen "vruchtlichaam" genoemd
 Paddenstoel (schimmel), het "vruchtlichaam" bij schimmels
 Sporangium of sporenkapsel, bij mossen vaak "vruchtlichaam" genoemd

Zie ook:
 Vrucht (doorverwijspagina)
 Vrucht (plant), de structuur die bij bedektzadige planten de zaden omsluit
 Schijnvrucht, vrucht die is samengegroeid met andere aangrenzende plantendelen
 Strobilus of kegel, de vrucht bij naaktzadigen
 Embryo, ongeboren vrucht